Ville Vahalahti (né le  à Pargas en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TPS Turku, il débute avec le Kiekko-67 Turku dans la I divisioona en 1996. Il découvre la SM-liiga en 1998 avec le TPS. Il remporte la SM-liiga 1999, 2000, 2001 et 2010 avec le TPS. En 2007, il joue une saison dans l'Elitserien avec le Linköpings HC. Il est nommé capitaine du TPS durant plusieurs saisons.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

I divisioona 
1999 : nommé recrue de la saison.

SM-liiga 
 2012 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Kiekko-67|| I divisioona|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Kiekko-67|| I divisioona || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1998-1999|| TuTo Turku|| I divisioona || 21|| 15|| 18|| 33|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TPS Turku|| SM-liiga|| 31|| 8|| 5|| 13|| 2|| 10|| 2|| 2|| 4|| 4 
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga|| 53|| 15|| 15|| 30|| 22|| 10|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2000-2001|| TPS Turku|| SM-liiga|| 53|| 12|| 15|| 27|| 6|| 10|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 11|| 24|| 35|| 12|| 8|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2002-2003|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 15|| 24|| 39|| 34|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga|| 50|| 18|| 22|| 40|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga|| 46|| 11|| 19|| 30|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 15|| 10|| 25|| 28|| 2|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 21|| 23|| 44|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Linköpings HC|| Elitserien|| 53|| 4|| 8|| 12|| 8|| 16|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| TPS Turku|| SM-liiga|| 58|| 15|| 19|| 34|| 20|| 8|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
| 2009-2010|| TPS Turku|| SM-liiga|| 57|| 21|| 26|| 47|| 24|| 15|| 4|| 8|| 12|| 6
|-
| 2010-2011|| TPS Turku|| SM-liiga|| 27|| 5|| 19|| 24|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| TPS Turku|| SM-liiga|| 59|| 21|| 29|| 50|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| TPS Turku|| SM-liiga|| 52|| 8|| 24|| 32|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Lukko Rauma|| Liiga|| 59|| 20|| 32|| 52|| 20|| 15|| 6|| 7|| 13|| 6
|-
| 2014-2015 || Lukko Rauma || Liiga || 57 || 10 || 38 || 48 || 22 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2015-2016 || Lukko Rauma || Liiga || 55 || 14 || 33 || 47 || 16 || 5 || 1 || 2 ||3 || 0
|-
| 2016-2017 || Lukko Rauma || Liiga || 60 || 14 || 33 || 47 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga || 40 || 6 || 17 || 23 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| align="left"| Cinquième place

Références

Naissance en novembre 1977
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Pargas
Joueur du Kiekko-67 Turku
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola